Байму́рзин  — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители:
 Баймурзин, Гаяз Исламетдинович (1913—1948) — лётчик бомбардировочной авиации дальнего действия, гвардии майор. Герой Советского Союза;
 Баймурзин, Хамит Хаирварович (род. 1955) — педагог. Доктор педагогических наук, профессор.